Severino steht für:

 Severino (Film), DEFA-Indianerfilm (1978)
  Severino, Künstlername von Severino Seeger (* 1986), deutsch-italienischer Sänger

Severino ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuele Severino (1929–2020), italienischer Philosoph
 Lucas Severino (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Marco Aurelio Severino (1580–1656), italienischer Anatom und Chirurg
 Paola Severino (* 1948), italienische Juristin und Politikerin
 Pino Severino (* 1992), deutscher Schauspieler und Sänger
 Rodolfo C. Severino (1936–2019), philippinischer Diplomat

Siehe auch:
 San Severino
 Sanseverino
 Severin
 Severinus